Карпец — фамилия. Известные носители:

 
 Карпец, Игорь Иванович (1921—1993) — советский учёный-юрист, криминолог.
 Карпец, Максим Иванович (род. 1972) — российский композитор, аранжировщик, музыковед.